U8 oder U 8 steht für:

 Udet U 8, deutsches Flugzeug der Udet Flugzeugbau
 Armavia (IATA-Code), eine armenische Fluggesellschaft
 eine Kindervorsorgeuntersuchung
 eine Altersklasse im Sport, siehe Klasseneinteilung im Sport
 eine österreichische Hardrockband

U8 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:

 U-Bahn-Linie 8 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 8 (Frankfurt)
 U-Bahn-Linie 8 (München)

U 8 ist der Name folgender U-Boote:

 SM U 8, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 8 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 8 (Bundeswehr), ein U-Boot der Deutschen Marine

U8